Arsèn Boríssovitx Avàkov, polític ucraïnès
 Arsén Gueórguievitx Avàkov, futbolista tadjik